

Sigle 
 Major League Baseball – lega professionistica nordamericana di baseball
MLB.com – sito web della Major League Baseball
 Mother Love Bone – gruppo musicale statunitense

Codici 
 MLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Melbourne (Florida)
 MLB – codice vettore ICAO di Manaf International Airways
 mlb – codice ISO 639-3 della lingua mbule

Sport 
  MLB – abbreviazione di middle linebacker, ruolo del football americano